А́льма-Таде́ма () — нидерландская фамилия. Известные носители:
 Альма-Тадема, Анна (1867—1943) — английская художница и суфражистка, дочь Лоуренса Альма-Тадемы от первого брака.
 Альма-Тадема, Лоуренс (1836—1912) — британский художник викторианской эпохи, писавший картины преимущественно на исторические сюжеты.
 Альма-Тадема, Лаура (1852—1909) — английская художница викторианской эпохи, вторая жена Лоуренса Альма-Тадемы.